Пла () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Пла, Джим (род. 1992) — французский автогонщик.
 Пла, Конрад (род. 1966) — канадский актёр и бывший профессиональный кикбоксер.
 Пла, Оливье (род. 1981) — французский автогонщик.
 Пла, Родриго (род. 1968) — мексиканский кинорежиссёр и сценарист.
 Пла, Хосеп (1897—1981) — испанский журналист и писатель.
 Пла, Хосефина (1903—1999) — парагвайская поэтесса, писатель, драматург.
  (ок. 1720—1773) — испанский композитор.
 Пла-и-Дениэль, Энрике (1876—1968) — испанский кардинал.

Топоним 
 Жименельс-и-эль-Пла-де-ла-Фон — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония
 Пла — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Пла-д’Уржель — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония.
 Пла-де-л’Эстань — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония.
 Пла-де-Мальорка — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Балеарские острова.

Аббревиатура 
 ПЛА — подводная лодка, атомная
 ПЛА — Портативный летательный аппарат
 ПЛА — Поволжская Логистическая Ассоциация

Другое 
 «Пла» — книга Евгения Замятина.
 ПЛА — Полилактид.